D99 steht für:
 HMS Durban (D99), britischer Leichter Kreuzer der Danae-Klasse, der 1919 vom Stapel lief
 HMS Duncan (D99), Zerstörer der D-Klasse der britischen Royal Navy gebaute Flottillenführer im Zweiten Weltkrieg

D99